Поленинската и Кукушка епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Кукуш (Килкис).

История 
Епархията е наследник на старата Дойранско (Поленинска) – Кукушка епархия, която в османско време обхваща Дойранска каза без северните ѝ части – наместничество с център Дойран, източната част на Гевгелийска каза – наместничество с център Гевгели, Кукушка каза – наместничество с център Кукуш и няколко села от Солунска каза между Вардар и Галик. Дойранският епископ е подчинен на Солунския архиепископ.

Титлата на епископа е Поленински и Вардарски (Πολεανίνης или Πολιαννίνης или Πολιανῆς или Πολυανῆς και Βαρδαριωτῶν), като Вардарски постепенно отпада.

В 1913 година епархията е разделена между Гърция и Сърбия. Частта останала в Сърбия, днес е част от Струмишка епархия на Македонската православна църква. Останалата част става Поленинска и Кукушка епархия с център Кукуш. През октомври 1924 година Григорий VII Константинополски издига ранга на епископията в митрополия.

До 1991 година в епархията влиза територията на целия ном Кукуш и няколко села от ном Солун. През май 1991 година епархия Пеония от ном Кукуш е откъсната от Поленинската и Кукушката митрополия и превърната в Гумендженска, Боймишка и Ругуновска епархия.

Полянски (Полјански) е титла на викариите на Струмишката митрополия на неканоничната Македонска православна църква.

Епископи и митрополити

Архиерейски наместничества 
Епархията има седем архиерейски наместничества:

Манастири 
 „Свети Георги“ на едноименния хълм край Кукуш

Бележки